Bristol Bay steht für:

 Bristol Bay, eine Bucht in Alaska
 Bristol Bay (Schiff), ein Hilfsschiff der US Coast Guard 
 Bristol Bay Borough, ein Verwaltungsgebiet in Alaska
 Bristol Bay Productions, eine US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft